Dies ist eine Liste aller Torhüterinnen, die seit dem ersten offiziellen Länderspiel des DFB am 10. November 1982, als zunächst Marion Feiden  und anschließend Claudia Reichler im Tor standen, mindestens einen Einsatz in der deutschen Fußballnationalmannschaft absolviert haben.

Insgesamt kamen bislang 31 verschiedene Torhüterinnen im DFB-Team zum Einsatz, darunter neun Spielerinnen, für die das erste Spiel im Nationaltrikot gleichzeitig das letzte war. Auf mehr als zehn Spiele kamen bisher nur acht Torhüterinnen. Am häufigsten dabei waren Nadine Angerer mit 145 Spielen als Torhüterin und Silke Rottenberg mit 126 Spielen, die beide sowohl Welt- als auch Europameisterinnen wurden.

Nadine Angerer hält mehrere Rekorde: Bei ihrem ersten Einsatz war sie mit 17 Jahren und 291 Tagen die bisher jüngste Torhüterin, bei ihrem letzten Einsatz mit 36 Jahren und 236 Tagen die älteste Spielerin und mit einer Einsatzzeit von 18 Jahren, 311 Tagen spielte sie am längsten in der Nationalmannschaft, wobei sie jedes Jahr mindestens ein Spiel machte. Zudem blieb sie als bisher einzige Torhüterin bei einer WM-Endrunde ohne Gegentor, was auch noch keinem Mann gelang.

Ann-Katrin Berger, die bisher letzte neue Torhüterin, war bei ihrem Debüt die bisher älteste Torhüterin mit 30 Jahren und 53 Tagen.

2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 wurden die Torhüterinnen Friederike Abt, Stina Johannes, Meike Kämper, Martina Tufeković, Mala Grohs und Ena Mahmutovic nominiert aber noch nicht eingesetzt.

Legende:

 Spiele: A-Kader, Stand: 21. Februar 2023
 kursiv: noch aktive Torhüter
 fett: Der Titel wurde errungen

Siehe auch 
 Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen/Statistik
 Liste der deutschen Fußballnationalspielerinnen
 Liste der deutschen Fußball-Nationaltorhüter

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 dfb.de: Frauen-Nationalmannschaft - Team - Tor
 dfb.de: Alle Spielerinnen von A bis Z
 Kicker Fußball Almanach 2019

Deutschland Torhuterinnen
T
!